{{Таксон
| image file        = 
| image descr       = 
| regnum            = Растения
| parent            = Hakea
| rang              = Вид
| latin             = Hakea neospathulata
| author            = I.M. Turner, 2014
|syn               = * Hakea auriculata spathulata Benth.<ref name="apni">{{cite web |title=APNI Hakea neospathulata |url=https://biodiversity.org.au/nsl/services/rest/name/apni/4518359/api/apni-format |website=Australian Plant Name Index |publisher=IBIS database |accessdate=11 July 2018 |archive-date=2019-11-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191115020646/https://biodiversity.org.au/nsl/services/rest/name/apni/4518359/api/apni-format |deadlink=no }}</ref>
|range map         = 
|range map caption = 
|range map width   = 
|range legend      = 
|iucnstatus        = LC
| wikispecies       = Hakea neospathulata
 |commons           = Category:Hakea neospathulata
| itis              = 
| ncbi              = 
| eol               = 
| grin              = 
| ipni              = 
| tpl               = 
}}Hakea neospathulata — кустарник, вид рода  семейства , произрастающий в округе Средне-Западный и в западных районах округа Уитбелт в Западной Австралии. 

 Ботаническое описание Hakea neospathulata — открытый кустарник обычно вырастает на высоту от 1 до 0,5 м. Цветёт с августа по сентябрь, даёт красные цветы..

 Таксономия 
Этот вид был впервые описан Джорджем Бентамом в 1870 году как Hakea auriculata var spathulataBentham, G. (1870), Flora Australiensis 5: 510  и поднят до уровня вида в 1990 году как H. spathulata Робином Мэри Баркером. Тем не менее, название было незаконным, так как H. spathulata уже была официально опубликована Иваном Фёдоровичем Шмальгаузеном в 1883 году как название ископаемого вида хакеи, найденного в РоссииSchmalhausen, J.T. (1883) Palaeont. ABh 1(4): 306 t.35 figs 2-6, 10. Так, в 2014 году Ян Марк Тернер переименовал вид Hakea neospathulata.

 Распространение и местообитание 
Более раннее описание, сделанное в 2006 году Янгом, ограничивало Hakea spathulata (Nomen illegitimum'') ареалом между рекой Мерчисон и Дандараганом и поместило вид как охраняемый. В 2014 году вид был переименован в H. neospathulata Я. М. Тернером с более широким ареалом и  описан как не подверженный опасности таксон. Встречается в регионах: Эйвон Уитбелт, Джералдтон Сэндплэйнс, Джарра Форест, прибрежная равнина Свейн.

Примечания 

neospathulata
Флора Австралии
Эндемики Австралии